Amerikai Egyesült Államok
 Marcellus (New York)
 Marcellus (Washington)

 Franciaország
 Marcellus (Lot-et-Garonne)

Nevek
 Marcellus, családnév
 Marcellus, keresztnév